Markkanen est une patronyme porté par :

 Eero Markkanen (né en 1991), footballeur international finlandais ;
 Jussi Markkanen (né en 1975), joueur de hockey sur glace professionnel finlandais ;
 Lauri Markkanen (né en 1997), joueur finlandais de basket-ball ;
 Pekka Markkanen, joueur finlandais de basketball, père de Eero Markkanen ;
 Väinö Markkanen (1929-2022), tireur sportif finlandais.

Homonymie de patronyme